Eselsburg steht für:

Ort:
 Eselsburg (Herbrechtingen), Weiler im zentralen Stadtteil von Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Burgen:
 Burgstall Eselsburg, abgegangene Burg über dem Herbrechtinger Stadtteil Eselsburg, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg, schon 1690 „abgangen und gänzlich eingefallen“
 Burgstall Eselsburg (Endorf), auch Eselburg genannt, abgegangene Höhenburg (Wallburg) auf einem Bergsporn südwestlich des Ortsteils Endorf, Markt Laaber, oberpfälzischer Landkreis Regensburg, Bayern
 Burgstall Eselsburg (Michelbach am Wald), abgegangene Spornburg auf der „Gabel“, einem Bergsporn über dem Michelbachtal beim Dorf Michelbach am Wald, Gemeinde Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eselsburg (Lohra), abgegangene Höhenburg auf einer Bergkuppe nordwestlich des Ortsteils Rollshausen der Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Sonstiges:
 Eselsburgturm, Aussichtsturm auf dem Eselsberg bei Ensingen, Stadt Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; benannt nach der einstigen Burg der Herren von Eselsburg (auch von Eselsberg) daselbst

Siehe auch:
 Eselsberg
 Eselsburger Tal, Talschlinge der Brenz bei Eselsburg, Stadt Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim, Baden-WürttemberS